Neopseustis är ett släkte av fjärilar. Neopseustis ingår i familjen Neopseustidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fjärilar
Neopseustis